Зеленогра́дский — посёлок городского типа (дачный посёлок) в Пушкинском районе Московской области России; крупнейший населённый пункт муниципального образования «городское поселение Зеленоградский».

Население —  чел. ().

География 
Расположен на реке Скалбе, в 11 км к северо-востоку от районного центра города Пушкино. Железнодорожная платформа Зеленоградская на Ярославском направлении Московской железной дороги. Зеленоградский — популярное дачное место.

История 
Статус посёлка городского типа — с 1939 года. До 1707 года — деревня Кощеево, до 1939 года — село Спасское. Во времена СССР в посёлке работали 3 дома отдыха и около десятка пионерских лагерей.

Население

Местное самоуправление 
Глава поселкового совета — Гастило Л. В.

Экономика 
В посёлке работают аптека, почта, поликлиника , средняя школа, 2 сетевых супермаркета , рынок стройматериалов, магазин хозтоваров, магазин автозапчастей, 4 продуктовых магазина, магазин рыбы, парикмахерская, ателье, бар. Построен детский сад.

Транспорт 
Через посёлок Зеленоградский проходят следующие маршруты пригородных автобусов Московской области:
 37 (пл. Зеленоградская — Алёшино — Ординово — Новое Гришино)
 38 (пл. Зеленоградская — Лесной)
 46 (пл. Зеленоградская — Зимогорье — Митрополье — Софрино-1)

Маршруты обслуживаются автоколонной № 1789, находящейся в Ивантеевке. 
Маршрутное такси:
 52 (ст. Пушкино — пл. Зеленоградская — Зимогорье — Митрополье — Софрино-1)

Культура 

В посёлке городского типа имеются школа, амбулатория, аптека, почта.
В посёлке городского типа построены 2 церкви: Сергия Радонежского (к западу от железной дороги) и Всех святых в земле Российской просиявших (около пл. 43 км; официально находится на территории Г.П. Софрино) и выпускается местная газета: официальный информационный бюллетень администрации (до ноября 2010 года выпускалась оппозиционная газета «Родная Зеленка».)

Детский дом № 39 
В Зеленоградском расположен санаторный детский дом № 39 Центрального окружного управления города Москвы, основанный в 1939 году. В нём воспитывается 110 детей в возрасте от 4 до 18 лет. В октябре 1997 года открылся ещё один корпус. В конце 1999 года часть территории детского дома было передано под строительство элитных коттеджей.

Достопримечательности 
В посёлке городского типа есть памятник погибшим в Великой Отечественной войне (на площади у железнодорожной станции) и обелиск (рядом с началом улиц Центральная и Лермонтова).

Примечания

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Московской области
 ОКАТО

Населённые пункты Пушкинского городского округа
Посёлки городского типа Московской области